Вальх ():
 Борис Вальх — український лікар, зоолог.
 Евальд Вальх — австрійський саночник, олімпійський медаліст.

Німецькі прізвища